Il doppio del torneo di tennis Bogotà Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Óscar Ortiz e Leander Paes che hanno battuto in finale Sergio Cortés e João Cunha e Silva 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Daniel Orsanic (primo turno)
 Wayne Black /  László Markovits (primo turno)

 Óscar Ortiz /  Leander Paes (Campioni)
 Sergio Cortés /  João Cunha e Silva (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bogotà Challenger 1995